Георги Бояджиев може да се отнася за:

 Георги Бояджиев (1877 – ?), български революционер, лерински деец на ВМОРО
 Георги Бояджиев (1981 – 1923), български политик, деец на БЗНС
 Георги Бояджиев Бояджана (р. 1939), български художник
 Георги Бояджиев (р. 1950), началник на Генералния щаб на Армията на Република Македония